Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute à Tokyo du 17 au .

Etsuko Inoue remporte le simple dames. En finale, elle bat Shelley Solomon, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris O'Neil et Pam Whytcross.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Japon
Sport au Japon en 1983
Tennis en octobre 1983